Ла Масета има више значења:

 Ла Масета (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Масета (Санто Доминго Петапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Масета (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Масета (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Масета (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику